Ласкавець (Buplēurum) — рід квіткових рослин родини зонтичних (Apiaceae). Рід містить понад 200 видів. Список складений на основі даних сайту The Plant List.

A 

 
 
 
 
 
  — ласкавець споріднений
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — ласкавець золотистий

B

C

D

E

F 
  — ласкавець серполистий

G

H

I

J

K

L

M 
 
 
 
  — ласкавець Маршалла

N

O

P

Q

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — ласкавець круглолистий

S

T 
  — ласкавець найтонший

U

V

W

Y

Z

Примітки 

л